Schwabacher steht für:
 Schwabacher, eine Schrift aus der Gruppe der gebrochenen Schriften

Schwabacher ist der Familienname folgender Personen:
 Willy Schwabacher (1897–1972), deutscher Numismatiker

Siehe auch:
 Schwabacher Artikel, lutherische Bekenntnisschrift